Christian kan som auktorsförkortning betyda:

 Erhard Christian
 Hugh Basil Christian

Robotskapade auktorsförkortningar